CSC eller csc kan syfta på

 CSC – ett företag, se Computer Sciences Corporation
 CSC –  cancerceller som har egenskaper som liknar de egenskaper som utmärker normala stamceller från vanliga celler, se Cancerstamceller
 CSC –  en skola Computer Science School vid KTH i Stockholm, se Skolan för datavetenskap och kommunikation
 csc –  en trigonometrisk funktion, se cosekant
 Team CSC –  ett cykelstall
 CSC – en central för IT-funktioner ägd av de finska universiteten och finska staten